Анатолий Иванович Виноградов (1925 — 2001) — советский передовик производства в системе радиопромышленности. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился 20 ноября 1925 года в посёлке Парголово  Санкт-Петербурга в семье рабочего-обувщика.

В 1941 году закончил восемь классов Ленинградской средней школы, после начала войны просился на фронт, но там отказали по причине возраста, предложив стать бойцом МПВО. С 1943 года призван в ряды РККА и направлен в действующую армию, участвовал в боях под Колпино, Пулково и на Карельском перешейке. В 1944 году — старший радиотелеграфист батареи управления 28-й миномётной бригады 23-й артиллерийской дивизии прорыва РГК на Ленинградском фронте. Был ранен под Нарвой. В 1945 году — старший телефонист батареи 76-миллиметровых пушек 791-го стрелкового полка 135-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта.

С 1950 года после демобилизации из Вооруженных Сил, работал регулировщиком на  одном из старейших радиотехнических приборостроительных предприятий Ленинградском государственном заводе имени Н. Г. Козицкого, вскоре получил высший 6-й разряд и за высокие производственные показатели в 1961 году А. И. Виноградов стал «ударником коммунистического труда» .

29 июля 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана 1959-1965 годов и создание новой техники » Анатолий Иванович Виноградов был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Задания девятой, десятой и одиннадцатой пятилеток также выполнил досрочно. Его рабочий стол превратился в место для экспериментов. Многие полезные приёмы монтажа и настройки аппаратуры, рожденные здесь, нашли применение не только на самом заводе, но и за его пределами Для оказания технической помощи по освоению изделий, поставляемых СССР выезжал в ГДР, Вьетнам, Венгрию, Польшу, Индонезию.

Помимо основной деятельности избирался депутатом Василеостровского районного Совета нескольких созывов, народным заседателем Верховного суда СССР, членом Ленинградского областного комитета защиты мира.

Умер 20 декабря 2001 года,похоронен в Санкт-Петербурге на Смоленском православном кладбище.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (29.07.1966)
 Орден Ленина (29.07.1966)
 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 Орден Трудового Красного Знамени (8.06.1977)
 Орден Красной Звезды (29.02.1944, 15.04.1945)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература 
 Книга Памяти. Звёзды славы. Российская Федерация. Ленинградская область /  В. Б. Фёдоров (рук. авт. коллектива) и др. - Санкт-Петербург : Вести,  Т. 1. - 2009 г. — 324 с. — ISBN 978-5-86153-193-1

Участники Великой Отечественной войны
Депутаты районных (в городах) советов СССР